

Новобалтачево — присілок, Балтачевський район, Башкортостан
 Новобалтачево — присілок, Краснокамський район, Башкортостан
 Новобалтачево — село, Чекмагушівський район, Башкортостан

Див. також 
 Старобалтачево